Páginas da Vida, telenovela brasileira
Páginas da Vida (álbum), de Rose Nascimento
O. Henry's Full House, filme com Marilyn Monroe exibido no Brasil como Páginas da Vida

Desambiguação